Сургу́т — река в России, левый приток Сока, протекает в Исаклинском и Сергиевском районах Самарской области. Длина реки составляет 97 км, площадь водосборного бассейна — 1450 км².

География 
Начинается от родников на высоте около 200 м над уровнем моря в урочище Сургуг к востоку от посёлка Семь Ключей. Устье реки находится в 190 км по левому берегу Сока, на высоте 50 м над уровнем моря, около посёлка Сургут. Долина реки прямая, с шириной от 65 метров до 4 километров. Высота склонов коренного берега 15—25 метров.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 7,3 км: Чесноковка (лв);
 11 км: Шунгут (пр);
 17 км: Чесноковка (лв);
 Вязовка (пр);
 34 км: Козловка (лв);
 43 км: Захарка (пр);
 Лиловый (пр);
 Вязовка (пр);
 Асказанка (пр);
 63 км: Чёрная (Молочка) (пр);
 Карамалка (лв);
 Эряма Лей (лв);
 72 км: Чембулатка (пр);
 79 км: Ташлама (пр);
 Холодный (лв);
 Цыганский (пр).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сок от истока до устья, речной подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000612112100005815.

Примечания 

Притоки Сока
Реки Сергиевского района
Реки Исаклинского района